Кубок Італії з футболу 2002—2003 — 56-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 17 серпня 2002 року, а завершився 31 травня 2003 року повторним фінальним матчем на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Мілан» виграв у «Роми» і в 5-й раз завоював Кубок Італії.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

Другий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>25 вересня/23 жовтня 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>26 вересня/24 жовтня 2002

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>3/18 грудня 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>3/19 грудня 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>4/17 грудня 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>4/19 грудня 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>5/18 грудня 2002

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>14/22 січня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>15/21 січня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>15/23 січня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>16/22 січня 2003

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>5 лютого/16 квітня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>6 лютого/15 квітня 2003

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>20/31 травня 2003

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  

2002–2003
Італія
Італія
2002 в італійському спорті
2003 в італійському спорті